Mistrzostwa Świata U-21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1995 – dziesiąte mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu jeden. Odbył się w dniach 20 sierpnia – 3 września 1995 roku w Argentynie. Tytułu zdobytego w 1993 roku broniła reprezentacja Egiptu, zwyciężyła zaś Rosja.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o awans do 1/8 finału

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–12

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

1995
1995 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Argentynie
1995 w Argentynie